Xiong kan som auktorsförkortning betyda:

 Guo-Qiang Xiong
 Rong-chuan Xiong
 Wei Xiong
 Yan Xiong
 Yuan Xin Xiong
 Zhong-Ping Xiong

Robotskapade auktorsförkortningar